Le Championnat d'Europe 2001 de football américain (en anglais, 2001 American Football European Championship) est la  édition du Championnat d'Europe de football américain. Il s'agit d'une compétition continentale de football américain mettant aux prises les sélections nationales européennes affiliées à l'EFAF.

Le tournoi est de type itinérant. 

L'Allemagne avait été initialement expulsée du Championnat d'Europe à la suite d'infraction au règlement en quart de finale contre la France. La Grande-Bretagne de ce fait aurait dû gagner automatiquement sa place pour la finale. Néanmoins, l'appel introduit par l'Allemagne ayant abouti, celle-ci a pu réintégrer le tournoi et jouer sa demi-finale.

La rencontre entre la Grande-Bretagne et l'Espagne a été reportée du  au  - avec approbation de la fédération britannique - pour empêcher un forfait de l'Espagne, plusieurs de ses joueurs jouant, le , le quart de finale EFL avec l'équipe des Dracs de Badalona contre les Mean Machines de Stockholm. De ce fait, l'équipe de Grande-Bretagne n'avait plus que quinze jours pour préparer son match de demi-finale en déplacement contre l'Allemagne (match joué le ). Estimant ce délai trop court, elle déclare forfait et se voit ainsi dégradée en groupe B européen.

C'est l'équipe d'Allemagne qui remporte la compétition pour la première fois de son histoire (l'équipe de Finlande était détentrice du titre).

Équipes participantes

Les matchs 
† = indique que l'équipe a déclaré forfait.

Références

Lien externe 

 Encyclopédie du football américain

2001